Дзержинский троллейбус был открыт 26 апреля 1985 года, эксплуатировался до 15 мая 2007 года. К моменту закрытия в 2007 году имелся 1 маршрут, 36,6 км сети и 4 машины.

История 
Движение троллейбусов открылось 26 апреля 1985 года по маршруту № 1 «просп. Свердлова (Шахта „Валюга“) — Шахта им. Артема». Данный маршрут объединил между собой города Дзержинск (с 2016 года — Торецк), Артёмово (Зализное), пгт Кирово (Пивничное) и Ленинское (Пивденное). Данный маршрут являлся кольцевым и его протяжённость составляла 23 км.

В феврале 1986 года была построена линия до шахты «Торецкая» и открыто ещё два маршрута: № 2 (просп. Свердлова — Шахта «Торецкая») и № 3 (Шахта «Торецкая» — Автовокзал).

Маршруты в 1986—2004 годах 
 1 Просп. Свердлова — Шахта имени Артёма (г. Артёмово)
 2 Просп. Свердлова — Шахта «Торецкая»
 3 Шахта «Торецкая» — Автовокзал

В середине 1990-х годов велось строительство линии по ул. Фрунзе (ныне Рудничная), Октябрьской (ныне Светлая) и Ленина (ныне Историческая) в западном направлении в сторону пгт Щербиновка, которое в скором времени было прекращено.

В 2004 году, из-за уменьшения пассажиропотока в направлении шахты «Торецкая» маршрут № 3 стал заезжать на ул. Свердлова (ныне Шахтёров), работая на три конечные (ул. Свердлова — Автовокзал — шахта «Торецкая»), а маршрут № 2 был отменён. Движение по маршруту № 3 выполнялось в основном в выходные дни, на линию выходил 1 троллейбус. На маршрут № 1 официально выпускалось до 3 троллейбусов, но в основном работало 1-2. Кроме того, троллейбусы по маршруту № 1 иногда не доезжали до шахты им. Артема, разворачиваясь на кольце автовокзала (на тот момент ликвидированного, поэтому конечную переименовали в «Микрорайон»).

Ориентировочно, с конца 2006 года движение выполнялось по единственному маршруту № 1 (ул. Свердлова — Микрорайон) с выпуском 1-2 троллейбуса. При этом в депо было минимум 5 исправных машин. Ещё в апреле 2007 года троллейбусы почти не выходили на линию, чем можно считать, что именно в апреле движение троллейбусов было закрыто (по данным Донецкой региональной техинспекции).

Маршрут на 1 января 2007 года 
 1 Просп. Свердлова (ныне Шахтёров) — Микрорайон

Троллейбус города Артёмова 
Существовал в городе Артёмове (с 2016 года — Зализное), как часть сети троллейбусного управления города Дзержинска с 26 апреля 1985 года до конца 2006 года. Имелся маршрут № 1 «Просп. Свердлова — Шахта имени Артёма».

Подвижной состав 
Ранее эксплуатировались следующие типы машин:
 ЗиУ-9 (37 машин) в 1984—2007
 ЮМЗ-Т1 (1 машина) в 1994—2007
 ЮМЗ-Т2 (2 машины) в 1994—2007

Примечания

Ссылки 
 СТТС — Дзержинск
 Дзержинськ
 Фотогалерея Дзержинского троллейбуса

Троллейбусные системы СССР
Транспорт в Донецкой области
Троллейбус
Закрытые троллейбусные системы Украины